Lista portów lotniczych w Mali, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper: Airports in Mali - IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Mali - ICAO codes

 
Mali